Куба впервые приняла участие на Олимпийских играх в 1900 году. Всего национальная сборная участвовала в 21 из 28 проведённых летних Олимпиад. В зимних Олимпиадах кубинские спортсмены никогда не участвовали.

Всего сборная Кубы завоевала 241 медалей, в основном в соревнованиях по боксу, дзюдо и лёгкой атлетике. Национальный Олимпийский комитет Кубы образован в 1926 году, и принят в МОК в 1954 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Кубинские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Кубы на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Куба на сайте Международного олимпийского комитета